Cassidini — триба жуков подсемейства щитоносок из семейства листоедов.

Систематика 
Крупнейшая триба своего подсемейства, которая объединяет около 80 родов и подродов.

Список родов 
76 родов и около 1000 видов (или 87 родов по другим данным).

 Acrocassis Spaeth, 1922
 Aethiopocassis Spaeth, 1922
 Agroiconota Spaeth, 1913
 Aidoia Spaeth, 1952
 Andevocassis Spaeth, 1924
 Aporocassida Spaeth, 1952
 Austropsecadia Hincks, 1950
 Austropsecadia chlorina (Weise, 1899)
 Basipta Chevrolat, 1849
 Bradycassis Spaeth, 1952
 Capelocassis Spaeth, 1952
 Cassida Linnaeus, 1758
 Chacocassis Spaeth, 1952
 Charidotella Weise, 1896
 Charidotis Boheman, 1854
 Chelysida Fairmaire, 1882
 Chersinellina Hincks, 1950
 Chiridopsis Spaeth, 1922
 Chiridula Weise, 1889
 Coptocycla Chevrolat in Dejean, 1836
 Crambelea Spaeth, 1913
 Crambelea illudens (BoBoheman, 1854)
 Crambelea minuta Borowiec, 2009
 Cteisella Weise, 1896
 Ctenocassida Spaeth, 1926
 Ctenocharidotis Spaeth, 1926
 Ctenophilaspis Spaeth, 1926
 Cyclocassis Spaeth, 1913
 Deloyala Chevrolat in Dejean, 1836
 Drepanocassis Spaeth, 1936
 Emdenia Spaeth, 1915
 ''Emdenia maxima (Blackburn, 1896)
 Erbolaspis Spaeth, 1924
 Eremionycha Spaeth, 1911
 Erepsocassis Spaeth, 1936
 Exestastica Spaeth, 1909
 Floridocassis Spaeth in Hincks, 1952
 Fornicocassis Spaeth, 1917
 Glyphocassis Spaeth, 1914
 Gratiana Spaeth, 1913
 Helocassis Spaeth, 1952
 Hovacassis Spaeth, 1952
 Hybosa Duponchel, 1842
 Hypocassida Weise, 1893
 Ischiocassis Spaeth, 1917
 Ischnocodia Spaeth, 1942
 Ischyronota Weise, 1891
 Jonthonota Spaeth, 1913
 Leptocodia Spaeth, 1952
 Limnocassis Spaeth, 1952
 Lorentzocassis Spaeth, 1913
 Macromonycha Spaeth, 1911
 Malayocassis Spaeth, 1952
 Meroscalsis Spaeth, 1903
 Metriona Weise, 1896
 Metrionella Spaeth, 1932
 Mexicaspis Spaeth, 1936
 Microctenochira Spaeth, 1926
 Nabathaea Spaeth, 1911
 Nuzonia Spaeth, 1912
 Oocassida Weise, 1897
 Opacinota E. Riley, 1986
 Orexita Spaeth, 1911
 Orobiocassis Spaeth, 1934
 Oxylepus Desbrochers, 1884
 Parachirida Hincks, 1952
 Parorectis Spaeth, 1901
 Pilemostoma Desbrochers, 1891
 Pilemostoma fastuosa (Schaller, 1783)
 Plagiometriona Spaeth, 1899
 Psalidoma Spaeth, 1899
 Pseudoctenochira Spaeth, 1926
 Rhacocassis Spaeth, 1904
 Rhoia Spaeth, 1913
 Rhytidocassis Spaeth, 1941
 Saulaspis Spaeth, 1913
 Scaeocassis Spaeth, 1913
 Seminabathea Borowiec, 1994
 Silana Spaeth, 1914
 Smeringaspis Spaeth, 1924
 Sphenocassis Spaeth, 1911
 Strongylocassis Hincks, 1950
 Syngambria Spaeth, 1911
 Tapinaspis Spaeth, 1936
 Tegocassis Spaeth, 1924
 Tetracassis Spaeth, 1952
 Thlaspida Weise, 1899
 Thlaspidosoma Spaeth, 1901
 Thlaspidula Spaeth, 1901
 Trichaspis Spaeth, 1911
 Trigonocassis Hincks, 1950
 Vietocassis'' Medvedev & Eroshkina, 1988

Примечания

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — tribus Cassidini Gyllenhal, 1813. biolib.cz

Щитоноски